Рађеновићи  могу да буду:

 Рађеновићи (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Рађеновићи (Будва), пусто насеље у општина Будва, Република Црна Гора